Gnaeus Pompeius är ett namn som burits av flera romare:

* Gnaeus Pompeius Magnus, romersk politiker
 Gnaeus Pompeius Magnus den yngre, romersk militär och politiker
 Gnaeus Pompeius Magnus, romersk politiker